Moșna bezeichnet folgende Orte in Rumänien:
 Moșna (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Moșna (Sibiu) (dt. Meschen), Gemeinde im Kreis Sibiu

Siehe auch:
 Mosna